Die Abkürzung MFF bezeichnet:

 male-female-female, eine Sexualpraktik des Flotten Dreiers
 Malmö FF, einen schwedischen Fußballverein
 den mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der EU, siehe: Haushalt der Europäischen Union#Mehrjähriger Finanzrahmen (MFR)
 Militaria Fundforum, Sammlerforum für Militaria
 Military Freefall
 den Flughafen Moanda in Moanda, Gabun, nach dem IATA-Flughafencode
 Mongolian Football Federation, den mongolischen Fußballverband
 Myanmar Football Association, den myanmarischen Fußballverband
 My Free Farm, ein Browsergame von Upjers

MFF